Seznam kanov Zlate horde vsebuje vse kane Bele, Modre, Zlate in Velike horde. Kani Modre horde so navedeni kot vladarji glavnega sestavnega dela Zlate horde, čeprav so mnogi kasnejši vladarji Zlate horde izvirali iz Bele horde.